HD poate fi:

 Hunedoara, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Înaltă definiție, termen folosit în industria video - din engleză: High-definition

Legături externe 
  „HD” la acronymfinder.com